Superliga 2003-2004 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile russa
 Superliga 2003-2004 – edizione della competizione di calcio maschile slovacca